

Ольсберг — місто в землі Північний Рейн-Вестфалія

Ольсберг — громада в кантоні Ааргау